Лас Викторијас има више значења:

 Лас Викторијас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Викторијас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Викторијас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику